Perdamean (Rantau Selatan), een plaats in Indonesië
Perdamean (Babul Rahmah), een plaats in Indonesië
Perdamean (Binjai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing